Steve Fisher (auteur) - Amerikaans auteur (1913–1980)
 Steve Fisher (basketbal) - Amerikaanse college basketbal coach (1945)
 Steve Fisher (voetballer) - Amerikaans voetbalspeler (1981)
 Steve Fisher (snowboarder) - Amerikaans snowboarder (1982)
 Steve Fisher (wielrenner) - Amerikaans professioneel wielrenner (1990)

Zie ook 
 Fisher Stevens, Amerikaans acteur, filmregisseur, filmproducent, scenarioschrijver en toneelregisseur